Distrikt Lagunas bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Lagunas (Alto Amazonas), Distrikt in der Provinz Alto Amazonas (Region Loreto)
 Distrikt Lagunas (Ayabaca), Distrikt in der Provinz Ayabaca (Region Piura)
 Distrikt Lagunas (Chiclayo), Distrikt in der Provinz Chiclayo (Region Lambayeque)